Termenul Pământ poate să se refere la:
 Pământ, planeta noastră Terra, globul pământesc
 Pământ, teritoriul unui popor, instituții sau persoane
 Pământ, glie, pământ sau teren arabil, sol, lut, argilă, caolin
 Pământuri rare (sau Lantanide), numele generic al unor elementele chimice urmând după lantan, cu numărul de ordine Z cuprins între 58 și 71
 Pământ de Kiesselgur, combinație chimică utilizată la fabricarea dinamitei
 Pământ (mitologie) element primordial al genezei

Utilizări derivate 

 "Legarea de glie" a țăranilor din timpul lui Mihai Viteazul cunoscută ca „legătura lui Mihai” 

 "Noi vrem pământ" o poezie de-a lui George Coșbuc

Vezi și 

 Straturile Pământului
 Spaceship Earth (dezambiguizare)